Borbély Balázs (?–1708. augusztus után) lovas ezredes
 Borbély Balázs (1979) labdarúgó